Уле Кристиан Фурусет (, род. 7 января 1967 года, Есхейм) — норвежский горнолыжник, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира, победитель этапов Кубка мира. Специализировался в слаломных дисциплинах.

В Кубке мира Фурусет дебютировал 16 декабря 1986 года, в марте 1989 года одержал свою первую в карьере победу этапе Кубка мира, в слаломе. Всего имеет на своём счету 9 побед на этапах Кубка мира, 6 в слаломе и 3 в гигантском слаломе. Лучшим достижением в общем зачёте Кубка мира, является для Фурусета 2-е место в сезоне 1989/90, дважды, в сезонах 1988/89 и 1989/90 он завоевывал малый Кубок мира в зачёте гигантского слалома.

На Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле был 4-м в супергиганте, 5-м в гигантском слаломе и 7-м в комбинации, кроме того стартовал в слаломе, но сошёл с дистанции.

На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере стартовал в слаломе и гигантском слаломе, но в обеих дисциплинах не был классифицирован, по причине схода с дистанции.

На Олимпийских играх 1998 года в Нагано завоевал серебряную медаль в слаломе, более секунды проиграв чемпиону, своему партнёру по команде Хансу Петтеру Буросу и всего лишь на 0,04 секунды опередив ставшего третьим австрийца Томаса Сикору.

На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити занял 9-е место в слаломе.

За свою карьеру участвовал в шести чемпионатах мира, на чемпионате мира 1991 года завоевал бронзовую медаль в слаломе, кроме того в разные годы трижды останавливался в шаге от пьедестала, становясь четвёртым.

Завершил спортивную карьеру в 2002 году, после этого занимался бизнесом, а именно строительством недвижимости в норвежском горнолыжном курорте Квитфьель.

Победы на этапах Кубка мира (9)

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Норвегии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года